Лас Ислитас има више значења:

 Лас Ислитас (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Ислитас (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Ислитас (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику